Göksu je pojmenování několika řek a míst v Turecku. V turkických jazycích znamená modrá voda nebo modrá řeka.

Vodní toky 
 Göksu (přítok Bosporu) – řeka v Turecku, přítok Bosporu
 Göksu (přítok Eufratu) – řeka v Turecku, přítok Eufratu
 Göksu (přítok Kızılırmaku) – řeka v Turecku, přítok Kızılırmaku
 Göksu (přítok Sakarye) – řeka v Turecku, přítok Sakarye
 Göksu (přítok Seyhanu) – řeka v Turecku, přítok Seyhanu
 Göksu (přítok Středozemního moře) – řeka v Turecku, přítok Středozemního moře
 Göksu (přítok Tigridu) – řeka v Turecku, přítok Tigridu

Místa 
 Göksu (Turecko) – město v Mersinské provincii v Turecku
 Göksu (park) – veřejný park v Ankaře v Turecku
 Göksu (přehradní nádrž) – přehradní nádrž na řece Göksu, v Diyarbakırské provincii v Turecku
 Göksu (vodopád) – vodopád na řece Göksu, v Kayseriské provincii v Turecku

Související články 
 Modrá řeka (Jang-c’-ťiang)
 Modrý potok